Jutiapa (departement), een departement van Guatemala
Jutiapa (stad), de hoofdstad van het departement
Jutiapa (El Salvador), een gemeente in het Salvadoraanse departement Cabañas
Jutiapa (Honduras), een gemeente in het Hondurese departement Atlántida